Nicolas Penneteau (ur. 20 lutego 1981 w Marsylii) – francuski piłkarz, grający na pozycji bramkarza w drużynie Stade de Reims.

Kariera klubowa 

Stan na: koniec sezonu 2020/2021

Linki zewnętrzne 
 Profil piłkarza na L'Equipe

Urodzeni w 1981
Francuscy piłkarze
Piłkarze SC Bastia
Piłkarze Valenciennes FC
Piłkarze Royalu Charleroi
Piłkarze Stade de Reims
Ludzie urodzeni w Marsylii